Toji  kan syfta på:

 Tōji, en solarperiod i den traditionella östasiatiska lunisolarkalendern, se Dongzhi (solarperiod)
 Todzie, ett vattendrag i Ghana